Simpson Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme:

 Simpson Ridge (Antarktika) im Mac-Robertson-Land
 Simpson Ridge (Kanada) in British Columbia